Флаг муниципального образования Новоти́таровское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 сентября 2007 года решением Совета Новотитаровского сельского поселения № 63 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3662.

Описание 
«Малиновое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль нижнего края две полосы — жёлтую (вверху) и зелёную (в соотношении 19:1:4) и посередине основной части — изображение жёлтого сокола держащего в когтях белую шашку в ножнах; отдельные элементы изображения выделены чёрными контурами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Новотитаровского сельского поселения.

Титаровский курень являлся одним из 38 запорожских куреней, пришедших на Кубань из Приднестровья в 1792—1793 годах в составе Черноморского казачьего войска. В начале 1794 года при жеребьёвке мест под курени титаровцам достался остров Тамань, при лимане «между Новогригорьевским и Широчанским постами».

Подвергаясь постоянным набегам черкесов, жители просили войсковое начальство переселить их вглубь Черномории, что им и было разрешено: часть титаровцев ушла на речку Понуру и основала в 1810 году Новотитаровское куренное селение, в настоящее время являющееся центром одноимённого сельского поселения Динского района.

Малиновый цвет полотнища является определяющим цветом Запорожского и Черноморского казачества, первых поселенцев станицы Новотитаровской.

Изображение сокола символизирует бесстрашие, силу, ум, устремлённость в будущее, аллегорически указывает на многих жителей поселения, которые в разные периоды истории страны отдавали свои жизни за Родину.

Казачья шашка символизирует доблесть казаков.

Зелёный цвет указывает на сельскохозяйственную направленность экономики района. На территории поселения не только выращивают целый ряд сельскохозяйственных культур, но и созданы условия для их переработки. Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие и возрождение.

Жёлтый цвет в полотнище аллегорично показывает уникальную кубанскую природу, неисчерпаемое богатство полей поселения, выращивание кубанского золота — хлеба. Жёлтый цвет символизирует величие, богатство и процветание.

Примечания